Анак-Краката́у ( — «дитя Кракатау») — необитаемый вулканический остров в Индонезии. Находится в акватории Тихого океана, в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

География 

На острове находится знаменитый активный вулкан Кракатау. В результате мощного землетрясения 1883 года остров, имевший площадь в 10,5 км², был разрушен. На его месте появились четыре новых малых острова: Анак-Кракатау, Сертунг, Раката, Раката-Кечил и скала Ботсмансротс.

Вулкан Кракатау продолжил извергаться на центральном острове группы — на Анак-Кракатау, и постоянно увеличивается.

Исследователь Вербеек в своем докладе об извержении Кракатау предсказал, что вскоре на месте разрушенного вулкана должен появиться новый вулкан. Это предсказание сбылось 29 декабря 1927 года, когда на этом месте произошло подводное извержение, но ранее подобное извержение, в том же районе было зарегистрировано в июне 1927 года.

Новый вулкан, названный Анак-Кракатау («Дитя Кракатау»), поднялся на 9 метров выше уровня моря через несколько дней. Остров появился в центре трёх островов, составлявших когда-то вулкан Кракатау, и состоял из извергнутых вулканом пемзы и пепла. Однако довольно быстро он был разрушен морем. В конце концов остров, названный по имени нового вулкана, выдержал битву с океаном и окончательно завоевал эту часть моря в августе 1930 года, когда лавовые потоки из жерла вулкана изливались в большем количестве, чем море их разрушало. Процесс рождения нового вулкана вызвал значительный интерес вулканологов и стал предметом широкого исследования.

Первый «конус» вулкана достигал 67 метров в 1933 году и 138 метров в 1950 году, но под влиянием океана несколько раз размывался между 1933—1950 годах. Второй «конус» появился на дне озера, образовавшегося внутри кратера. Постепенно излившаяся лава заменила непрочный вулканический пепел, и в конечном итоге заполнила озеро и сделала вулкан более устойчивым к эрозии. В 1960 году новый «конус» достиг 30 метров, в 1968 году 160 метров и 181 метра в 1977 году.

Текущее состояние 

Со дня своего рождения вулкан Анак-Кракатау пережил пять основных извержений. Анак-Кракатау растёт в среднем на 13 сантиметров в неделю, начиная с 1950 года. Это соответствует в среднем 6,8 метрам в год. Вулкан по-прежнему активен, небольшие извержения происходят регулярно, начиная с 1994 года. Периоды спокойствия в несколько дней чередуются с почти непрерывными стромболианскими извержениями. Последнее извержение началось в апреле 2008 года и продолжалось до сентября 2009 года. Вулкан извергал горячие газы, камни и лаву.

На данный момент высота вулкана составляет около 813 метров при диаметре около трёх-четырёх километров. Анак-Кракатау позволяет учёным со всего мира проводить различные исследования, связанные с вулканической активностью. В настоящее время правительством Индонезии запрещено жителям селиться ближе трёх километров от острова.

Цунами

Причиной цунами, обрушившегося на индонезийское побережье вечером 22 декабря 2018 года, предположительно стал подводный оползень со склона Анак-Кракатау на участке площадью 64 гектара. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

Примечания

Топографическая карта

Ссылки 
 Видео извержения вулкана Кракатау в 2018

Острова Тихого океана
Появились в 1883 году